Johan Greter (ruiter) - Nederlandse springruiter (1900-1975)
 Johan Greter (ontwerper) - Nederlandse decor- en kostuumontwerper, regisseur en docent (1927-2013)